Assolari ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Assolari (1928–2005), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Mangochi
 Ottorino Assolari (* 1946), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Serrinha